Leonense – abitanti di Capão do Leão
Leonense – abitanti di Minas do Leão